FMF est un sigle qui peut désigner :
 fièvre méditerranéenne familiale ;
 Fédération des médecins de France ;
 Fédération des mutuelles de France ;
 , un programme américain d'aide à certains pays pour s'équiper en matériel militaire.